José Camarón Boronat (1731-1803), peintre, dessinateur et graveur espagnol
 Marco Antonio Boronat (né en 1947), footballeur espagnol
Olimpia Boronat (1859 ou 1867-1934), soprano italienne